

События 
 125 человек погибло во время пожара во время просмотра кинофильма на «Благотворительном базаре» в Париже. Загорелся эфир, который использовался для лампы проектора.
 В Великобритании основана компания Mitchell and Kenyon.
  разрабатывает киноплёнку шириной 63-мм.
 Томас Генри Блэр () разрабатывает киноплёнку шириной 48-мм.
 Проходят съёмки процессии в честь шестидесятилетнего юбилея королевы Виктории.
 Основана американская студия Vitagraph.
 Жорж Мельес основывает компанию Star Film.

Фильмы 
 «Бой Корбетта и Фитцсиммонса», США (реж. ).
 «Взятие Турнавоса» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Езда на гренландских собаках» (), Дания (реж. ).
 «Загрузка лошадей для Клондайка» (), США (реж. ).
 «Заколдованная гостиница» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Замок с привидениями» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Кабинет Мефистофеля» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Между Дувром и Кале» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «», Великобритания (реж. Джордж Смит).
 «», США (реж. Джеймс Х. Уайт).
 «Новая драка подушками» (), США (реж. Зигмунд Любин).
 «Ограбление» (), Великобритания (реж. Уильям Поль).
 «Отправление на поезде из Иерусалима» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «», США (реж. ?, American Mutoscope Company).
 «», Великобритания (реж. Джордж Смит).
 «», Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Последний патрон» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «Регата Хенли» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Рентгеновские лучи» (), Великобритания (реж. Джордж Смит).
 «Смерть Марата» (), Франция (реж. Жорж Гато).
 «», США (реж. ?, American Mutoscope Company).
 «Фауст и Маргарита» (), Франция (реж. Жорж Мельес).
 «», Аргентина (реж. Эжен Пи).

Родились 
 3 января — Мэрион Дэвис, американская комедийная актриса немого кино (умерла в 1961 году).
 10 января — Лиа де Путти, венгерская актриса (умерла в 1931 году).
 14 января — Иван Димов, болгарский актёр театра и кино (умер в 1965 году).
 19 января — , американская художница, актриса, сценарист, продюсер (умерла в 1966 году).
 21 января — Евгений Гуров, советский актёр театра и кино, режиссёр (умер в 1987 году).
 24 января
 , французский актёр театра и кино (умер в 1993 году).
 Пал Фейош, венгерский кинорежиссёр, сценарист, художник, монтажёр и продюсер (умер в 1963 году).
 10 февраля — Джудит Андерсон, австралийская актриса, обладательница премий «Эмми» и «Тони» (умерла 1992 году).
 20 февраля — Рудольф Зибер, американский ассистент режиссёра, исполнительный продюсер (умер в 1976 году).
 25 марта — Жан Эпштейн, французский кинорежиссёр, теоретик, критик (умер в 1953 году).
 30 марта — Роберт Рискин, американский сценарист, продюсер, режиссёр (умер в 1955 году).
 1 апреля — Эдуард Тиссэ, советский кинооператор (умер в 1961 году).
 4 апреля — Пьер Френе, французский актёр театра и кино (умер в 1975 году).
 11 апреля — Константин Адашевский, советский актёр театра и кино, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии второй степени (умер в 1987 году).
 20 апреля — Грегори Ратофф, американский режиссёр и продюсер русского происхождения (умер в 1960 году).
 26 апреля
 Ольга Чехова, русская и немецкая актриса (умер в 1980 году).
 Дуглас Сирк, немецкий и американский кинорежиссёр датского происхождения (умер в 1987 году).
 2 мая — Виктор Станицын, советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР (умер в 1976 году).
 18 мая — Фрэнк Капра, американский кинорежиссёр и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии «Оскар» (умер в 1991 году).
 5 июня — Николай Кутузов, советский актёр театра и кино (умер в 1981 году).
 19 июня — , американский актёр и комик (умер в 1975 году).
 10 июля — Джон Гилберт, один из самых популярных американских актёров эпохи немого кино (умер в 1936 году).
 1 августа — Лия Мара, немецкая актриса немого кино (умер в 1960 году).
 30 августа — Фредрик Марч, американский актёр театра и кино, лауреат премии «Оскар» (умер в 1975 году).
 3 сентября — , британский комедийный актёр (умер в 1971 году).
 5 сентября — Михаил Кауфман, советский кинооператор и режиссёр художественного и документального кино (умер в 1980 году).
 11 сентября — Ия Маркс, советская актриса (умерла в 1988 году).
 23 сентября — Уолтер Пиджон, канадский киноактёр и телеактёр, обладатель именной звезды на голливудской «Аллее славы» (умер в 1984 году).
 6 октября — Верико Анджапаридзе, выдающаяся советская актриса театра и кино, народная артистка СССР (умерла в 1987 году).
 8 октября
 Борис Борозанов, болгарский актёр, сценарист, театральный и кинорежиссёр (умер в 1951 году).
 Рубен Мамулян, американский кинорежиссёр и театральный режиссёр (умер в 1987 году).
 Марсель Эрран, французский актёр театра и кино, театральный режиссёр (умер в 1953 году).
 28 октября — Эдит Хэд, американская художница по костюмам, получила восемь премий «Оскар» (умерла в 1981 году).
 4 ноября — Александра Хохлова, советская киноактриса, кинорежиссёр, педагог, заслуженная артистка РСФСР (умерла в 1985 году).
 13 ноября — , американская актриса (умерла в 1975 году).
 24 ноября — Николай Плотников, советский актёр, режиссёр театра и кино, театральный педагог (умер в 1979 году).
 5 декабря — Наннэлли Джонсон, американский сценарист, продюсер, режиссёр (умер в 1977 году).

Ссылки 

 1897 год в кино на IMDb.